Gumbleton ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Gumbleton (* 1930), emeritierter römisch-katholischer Weihbischof des Erzbistums Detroit
 William Edward Gumbleton (1840–1911), irischer Gärtner